Francja:
 Cartigny – gmina 
 Cartigny-l’Épinay – gmina

Szwajcaria:
 Cartigny – gmina w kantonie Genewa